Mitologija
 Viktorija (mitologija), rimska božica pobjede 

Osobe
 Viktorija, onomastika i popis osoba
 Viktorija, kraljica Ujedinjenog Kraljevstva 
 Victoria, švedska krunska princeza

Mjesta
 Victoria (Australija), australska savezna država
 Victoria (Kanada), Kanada
 Victoria (zemljopisna razdvojba)
 Victoria, Sejšeli, glavni grad

Sport
 ZŠK Viktorija, Zagrebački športski klub
 ŽNK Viktorija, ženski nogometni klub iz Slavonskog Broda 
 Club Deportivo Victoria, hunduranski nogometni klub
 FC Victoria Rosport, luksemburški nogometni klub
 Victoria National Golf Club, Indiana, SAD

Ostalo
 Victoria (igra), igra koji je napravio Paradox Entertainment
 Victoria (Hamsun), roman iz 1898. kojeg je napisao Knut Hamsun
 Viktorijini križ, britansko odličje
 12 Victoria, asteroid
 Viktorijino jezero, najveće jezero u Africi
 Viktorijini slapovi, najveći vodopad u Africi
 Viktorija (album), album hrvatskog gazbenog sastava Aerodrom